Termenul „Lucerna” se poate referi la:

Lucerna oraș în Elveția 
Lucernă, plantă ierboasă din familia leguminoaselor

Vezi și
Luzerne, Pennsylvania, localitate în SUA
Comitatul Luzerne, Pennsylvania, comitat în statul